I-12 (Interstate 12) — межштатная автомагистраль в Соединённых Штатах Америки, длиной 85,59 мили (137,74 км). Проходит по территории штата Луизиана.

Маршрут магистрали 

Interstate 12 берёт начало на востоке от даунтауна города Батон-Руж, на пересечении с Interstate 10. I-10 направляется в центр города, а I-12 обходит Новый Орлеан и проходит через пригороды Хаммонда. Затем пересекает I-55 и проходит севернее озера Пончартрейн. Пересекает реки Танджипахоа и Тчефанкте. Заканчивается у города Слайделл, на пересечении с I-10 и I-59.

Основные развязки 
  I-10, Батон-Руж
  US 61, Батон-Руж
  I-55, Хаммонд
  LA 445, Роберт
  LA 1077, Гудби
  LA 21, Мадисонвилл
  US 190, между Мандевиллом и Ковингтоном

Полный список развязок

Ссылки 
 

Межштатные магистрали США
Дороги Луизианы